Der Name Gramercy kann sich beziehen auf:

 Gramercy, einen Ort am Mississippi River in Louisiana, USA
 Gramercy Bridge, eine Brücke über den Mississippi River
 Gramercy Park, ein Viertel im New Yorker Stadtbezirk Manhattan 
 Gramercy Residences, einen Wolkenkratzer in Makati, Philippinen

Der Name wird oder wurde in den USA außerdem verwendet unter anderem von einem Restaurant in Manhattan, zwei Kapitalanlegefirmen, einem Filmverleih, einer Buchreihe von Random House und einem Quintett des Jazz-Musikers Artie Shaw.